

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Sobieski – comune del Minnesota
 Sobieski – CDP del Wisconsin

Persone 
 Giovanni III Sobieski (Jan Sobieski) – re di Polonia, membro della famiglia nobile Sobieski
 Giacomo Luigi Sobieski – nobile polacco, figlio del re Giovanni III Sobieski
 Teresa Cunegonda Sobieska di Polonia – principessa di Polonia, membro della famiglia Sobieski; grazie alle nozze acquisì il rango di Elettrice di Baviera
 Maria Clementina Sobieska – principessa polacca, membro della famiglia nobile Sobieski
 Maria Carolina Sobieska – principessa di Polonia, figlia di Giacomo Luigi Sobieski, membro della famiglia nobile Sobieski
 Jean Sobieski – attore e pittore francese
 Leelee Sobieski – attrice statunitense

Altro
 Sobieski – famiglia nobile polacca
 Sobieski – vodka
 MS Sobieski – nave
 Scutum Sobiescii (Scudo di Sobieski) – costellazione australe